Mikuláš Jindřich Francouzský (13. dubna/16. dubna 1607, Fontainebleau – 17. listopadu 1611, Saint-Germain-en-Laye) byl druhým synem a čtvrtým potomkem francouzského krále Jindřicha IV. a jeho druhé manželky Marie Medicejské.

Mikuláš Jindřich se narodil na zámku Fontainebleau. Během svého krátkého života byl známý například jako Monsieur d'Orléans (orleánský pán) nebo Prince sans nom (princ beze jména).
Byl zasnouben s Marií Bourbonskou, vévodkyní z Montpensier, mimořádně bohatou dědičkou rodu Bourbon-Montpensier.

Zemřel jako čtyřletý na následky epileptického záchvatu. Byl pohřben v bazilice Saint-Denis. Jeho snoubenku i titul vévody z Orléansu později zdědil jeho nejmladší bratr Gaston.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Mikuláš Jindřich na stránkách The Peerage

Bourboni
Francouzští princové
Orleánští vévodové
Narození v roce 1607
Osoby s nejistým datem narození
Narození ve Fontainebleau
Úmrtí v roce 1611
Úmrtí 17. listopadu
Úmrtí v Saint-Germain-en-Laye
Zemřelí na epilepsii
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Muži